Barriere oder Barrière (frz. ‚Absperrung, Hindernis‘) steht für:

 allgemein eine feste Absperrung, siehe Einfriedung
 ein Schlagbaum zur Sperrung eines Weges, die Schranke 
 eine Abschrankung in Publikumsbereichen, siehe Wellenbrecher (Architektur)
 ein Hindernis für Tiere, siehe Wanderbarriere 
 ein Nutzungshindernis für bestimmte Menschen, siehe Barrierefreiheit
 kommunikationshemmende soziale Einflüsse („Sprachbarriere“), siehe Bernstein-Hypothese
 Aspekte der Infektionsabwehr, siehe Immunsystem #Mechanische und physiologische Barrieren

Geographie
Barriere, engl. Barrier oder französisch Barrière heißen:
 Barrière (British Columbia), kreisfreie Gemeinde in Kanada
 Barrière et Compagnie, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Great Barrier Reef, weltgrößte Korallenbank (vor Australien)

Personen
 Alain Barrière (1935–2019), französischer Singer-Songwriter
 Etienne Bernard Barrière (1748–um 1816), französischer Violinist und Komponist der klassischen Epoche

 Lucien Barrière (1923–1990), französischer Unternehmer, Gründer der Hotel- und Kasinokette Groupe Lucien Barrière
 Mireille Barrière (* 1938), Schweizer Art-Brut-Malerin
 Pedro Barriere (?–1827), salvadorianischer Staatschef der Provinz El Salvador
 Théodore Barrière (1823–1877), französischer Dramatiker

Siehe auch:
 Hindernis
 Barrier